Ажеви́ль — топоним.

 Ажевиль () — коммуна во французском департаменте Верхняя Марна, региона Шампань — Арденны. 
 Ажевиль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия